Boulila peut désigner :
 Majida Boulila  (1931-1952), militante féministe tunisienne ;
 Stéphane Boulila (1974-), footballeur français.